Светско првенство у ватерполу 1986. је пето по реду светско првенство. Такмичење је одржано у Мадриду у Шпанији од 13. до 22. августа као део петог Светског првенства у воденим спортовима.

Земље учеснице 

Група А
 
 
 
 

Група Б
 
 
 

Група Ц
 
 
 
 

Група Д

Први круг

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Други круг

Група Е

Група Ф

Завршни круг

Полуфинале

Утакмице за медаље

За 3. место

Финале

Коначан пласман

Види још 
 Светско првенство у ватерполу

Референце

Спољашње везе 
 Резултати

Светско првенство у ватерполу
Ватерполо у 1986.
Ватерполо у Шпанији